Nei peut désigner :

Pseudonyme 
Nei (1980-), Claudinei Alexandre Aparecido, footballeur brésilien.
Nei (1985-), Claudinei Cardoso Félix Silva, footballeur brésilien.

Patronyme 
Iivo Nei (1931-), joueur d'échecs estonien.

Autre 
 Nouvelles Éditions ivoiriennes, maison d'édition de Côte d'Ivoire
 Nouveaux États Indépendants : Biélorussie, Moldavie, Ukraine, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan et Kirghizistan.